Gorski izvor peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Горски извор) :
Gorski izvor, village bulgare de l'obchtina de Kirkovo, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Gorski izvor, village bulgare de l'obchtina de Dimitrovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo.